

Озерненська сільська рада — Одеська область, Ізмаїльський район
 Озерненська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район

Озерненська сільська рада — Амурська область, Серишевський район